Elstermühlgraben steht für folgende geografische Objekte:
 Elstermühlgraben (Leipzig)
 Profener Elstermühlgraben, das obere Teilstück des historischen Mühlgrabens in der Elsteraue
 Knauthainer Elstermühlgraben, das untere Teilstück des historischen Mühlgrabens in der Elsteraue